Nămolul este un amestec lichid sau semi-lichid de apă și unele combinații minerale

Nămol se poate referi la:
 Nămol
 Nămol terapeutic
 Nămoluri terapeutice
 Peloide
 Peloizi